Gegenmantel ist der Familienname von:

 Rudolf Gegenmantel (1896–?), deutscher Tierarzt
 Uwe Gegenmantel (* 1950), deutscher Maler